Kitajsko-japonska vojna (tudi sino-japonska vojna) je naziv dveh vojn, ki sta potekali med Kitajsko in Japonsko:
 prva kitajsko-japonska vojna (1. avgust 1894 - april 1895)
 druga kitajsko-japonska vojna (1937 - 1945)

Vojne Kitajske
Vojne Japonske